Воскресе́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Воскресенское.

География 
Воскресенский район расположен в центральной части области на правом берегу реки Волги (Волгоградского водохранилища). Наибольшая протяженность района — с запада на восток. Почти посредине с севера на юг пересекает район река Терешка. Пограничными районами являются на северо-востоке — Вольский район, на северо-западе — Базарно-Карабулакский, на западе — Саратовский и Ново-Бурасский, на юге — Энгельсский район, на юго-востоке — Марксовский район. Территория района — 1,4 тыс. км².

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 138,8 км.

Район расположен на юге лесостепной зоны, на Приволжской возвышенности, в нижнем течении р. Терешка при впадении её в Волгу. Через реку имеется только один мостовой переход в районе села Синодское.

Приволжская возвышенность подходит к Волге высоким уступом. Территория района изрезана оврагами, часто покрытыми деревьями и кустарниками. Районным центром является село Воскресенское, основанное на правом берегу Волги в середине XVI века. Недалеко от с. Воскресенское возвышенность поднимается до 286 метров над уровнем моря, образуя Змеёвы горы. На территории района три природных заказника.

 Почвенно-климатическая характеристика 
Климат континентальный, умеренных широт. Характеризуется жарким сухим летом и малоснежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью. Наблюдаются резкие колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура +4,4÷+5,10°C. Самый холодный месяц — январь, абсолютный минимум −41 °C, самый жаркий месяц — июль, абсолютный максимум +39 °C. Средние температуры воздуха в январе понижаются до −12 °C, средние температуры июля достигают +22 °C.

Количество атмосферных осадков в среднем по району составляет 391—435 мм в год. За вегетационный период осадков выпадает лишь около 40-50 % от годовой суммы. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80 %, в летние составляет 40 %.
Почвенный состав земли района таков: около 60 % всех земель относится к южным маломощным чернозёмам (всех категорий), остальная часть суглинистые, супесчаные образования. Также имеются солончаковые, опоковидные, луговые и дерновые почвы. Особенность рельефа района в обилии оврагов и балок, где ярко выражены эрозийные процессы.

По климатическим условиям район относится к зоне рискованного земледелия. Основное направление в растениеводстве — зерновое.

 Минерально-сырьевая база 
Недра богаты нефтью, газом, глинами, песком, опокой, бутовым камнем, мелом и другими природными ресурсами. Вблизи с. Студеновка имеются залежи натуральных и глинистых мергелей. Главное полезное ископаемое — ракушечник, запасы которого — крупнейшие в России. Данное полезное ископаемое можно использовать на птицефабриках в качестве пищевых добавок в корм при выращивании птицы.

Горы сложены из осадочных пород, накопившихся на дне древних морей. Реки, дождь, снег и ветер разрезали слои осадочных пород и создали овраги. Лесные ресурсы На территории района расположена часть самого большого леса в Саратовской области (140 километров в длину). Этот лес практически без перерывов тянется сначала по Змеёвым горам, охватывает с запада Вольск, отходит несколько от Волги, а, вернувшись к ней, покрывает Хвалынские горы.

Естественные леса и лесопосадки занимают 15,4 % территории района. Покрытая лесом площадь составляет 22 427 га. Преобладают насаждения дуба (68,4 %), липа (7 %), тополь (7 %), хвойные (5 %), осина (4 %), береза (1,4 %). Все леса имеют большое водоохранное и почвозащитное значение. Общий запас древесины составляет 2741 тыс. м³, из него расчётная лесосека (подлежит ежегодной выборочной вырубке) около 20 тыс. м3.

 Водные ресурсы 
В связи с образованием Волгоградского водохранилища уровень воды в Волге у с. Воскресенское поднялся более чем на 6 метров. Ширина водохранилища возле с. Воскресенское около 3 км, а в устье речки Чардым 10-15 километров. Расширение водохранилища произошло в основном за счёт затопления Левобережья. Ниже села Березняки Волга заметно расширяется, а справа и слева от изгибов её основного русла находится множество островов, отделенных от берега и друг от друга протоками.

На территории района находятся 5 рек:
 Волга — 12 853 га, протяженность 112 км;
 Терешка — 75 км;
 Карабулак — 20 км;
 Чардым — 18 км;
 Елшанка — 4,5 км.

На территории района находятся 33 пруда.

Терешка — самая быстрая река в Саратовской области.
На речке Чардым была зафиксирована температура воды 30,6 градуса — самая высокая за все время наблюдений на всех реках области.
На территории района имеется 11 родников и 60 скважин. Речная сеть играет большую роль в водоснабжении и орошении территорий.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Воскресенской волости Вольского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

В 1960 году Воскресенский район был упразднен, его территория разделена между Вольским и Саратовским районами.

20 октября 1980 года Воскресенский район был вновь образован выделением из Саратовского района.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В Воскресенский муниципальный район входят 3 муниципальных образования со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Воскресенском районе 28 населённых пунктов.

Экономика 
Основа экономики района — сельское хозяйство. Основная продукция: зерно, подсолнечник, молоко, мясо. Имеется молокозавод, лесхоз. В районе крупнейшие в России запасы ракушечника.

Достопримечательности 
В районе сохранились места древних поселений (II век до н. э.) у села Чардым и монгольские захоронения у села Студёновка.

На территории района находятся три природных заказника, среди них «Чёрные воды» (водоплавающая дичь).

По берегам Волги и на её многочисленных островах в районе села Чардым имеется большое количество баз отдыха, турбаз, спортивных и оздоровительных лагерей.

В селе Подгорное сохранилась церковь первой половины XIX века.

Храм и часовня у святого источника в Елшанке.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Ссылки 
 Воскресенский район Саратовской области
 Сайт Воскресенского муниципального района
 Официальный сайт газеты «Наша Жизнь» Воскресенского муниципального района

Районы Саратовской области